Název Veselský potok má více vodních toků:

 Veselský potok (přítok Hodonínky) – levostranný přítok Hodonínky v okrese Blansko
 Veselský potok (přítok Oslavy) – pravostranný přítok Oslavy v okrese Žďár nad Sázavou
 Veselský potok (přítok Rožnovské Bečvy) – levostranný přítok Rožnovské Bečvy v okrese Vsetín
 Veselský potok (přítok Struhy) – levostranný přítok Struhy v okrese Pardubice